Чемпіонат СРСР з футболу 1957 (клас «Б») — чемпіонат СРСР з футболу серед команд класу «Б». У турнірі брали участь 66 команд. Переможцем став «Авангард» (Ленінград).

Зональний етап

1 зона

2 зона

3 зона

Далекосхідна зона

Фінал

Посилання 
 RSSSF 

1957
СРСР